Backé ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Backé (1816–1886), hessischer Politiker
 Wolfgang Backé (1929–2016), deutscher Maschinenbauingenieur